Olof (Olle) Eriksson kan avse:

Olof Eriksson Willman (cirka 1620–1673), svensk sjöfarande och reseskildrare
Olof Ericsson (1778–1818), svensk bergsman, bergssprängare, byggmästare
Olof Erikson (1844–1929), svensk lantbrukare och liberal politiker, i riksdagen kallad Erikson i Övra Odensvi
Olof "Olle" Ericsson (1890–1950), svensk sportskytt      
Olov "Olle" Ericson (1902–1976), ursprungligen Eriksson, svensk konstnär 
Olle Ericson (1912–1991), svensk företagsledare
Olle Eriksson (1916–1994), svensk konstnär
Olle Ericson eller Ericson-Olle (1921–2005), svensk konstnär
Olof "Olle" Eriksson (1925–1983), svensk politiker (centerpartiet)
Olof Eriksson (1926–), svensk arkitekt
Olle Eriksson (konstnär) (1939–), svensk konstnär
Olle Eriksson (fysiker) (1960–), svensk professor
Olle Eriksson Ek (1999–), svensk ishockeymålvakt
Olof Eriksson (heraldiker) (1911–1987)